Революция в Киргизии — массовые акции протеста и беспорядки в Киргизии.
 Тюльпановая революция — массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в марте 2005 года, свержению президента республики Аскара Акаева и приходу на его пост Курманбека Бакиева.
 Революция в Киргизии (2010) — массовые беспорядки, начавшиеся в апреле 2010 года и закончившиеся в декабре 2010 года, из-за крайне низкого уровня жизни в стране и недовольства авторитарным правлением президента Курманбека Бакиева и правительством премьер-министра Данияра Усенова.
 Революция в Киргизии (2020) — массовые беспорядки, начавшиеся в октябре 2020 года на территории Киргизии из-за результатов парламентских выборов.